Ez a szócikk tartalmazza a 2008-as Roland Garros női egyes mérkőzéseit.

A 2008-as Roland Garros női versenyét a szerb Ana Ivanović nyerte meg, miután a döntőben kétszettes mérkőzésen legyőzte az orosz Gyinara Szafinát.

Kiemeltek 
{|
|-----
| valign="top" |

 Marija Sarapova (negyedik kör)
 '''Ana Ivanović (győztes)
 Jelena Janković (elődöntő)
 Szvetlana Kuznyecova (elődöntő)
 Serena Williams (harmadik kör)
 Anna Csakvetadze (második kör)
 Jelena Gyementyjeva (negyeddöntő)
 Venus Williams (harmadik kör)
 Marion Bartoli (első kör)
 Patty Schnyder (negyeddöntő)
 Vera Zvonarjova (negyedik kör)
 Szávay Ágnes (harmadik kör)
 Gyinara Szafina (döntő)
 Agnieszka Radwańska (negyedik kör)
 Nicole Vaidišová (első kör)
 Viktorija Azaranka ''(negyedik kör)

 Sahar Peér ''(első kör)
 Francesca Schiavone ''(harmadik kör)
 Alizé Cornet ''(harmadik kör)
 Sybille Bammer ''(első kör)
 Marija Kirilenko ''(második kör)
 Amélie Mauresmo ''(második kör)
 Aljona Bondarenko ''(első kör)
 Virginie Razzano ''(első kör)
 Nagyja Petrova ''(harmadik kör)
 Flavia Pennetta ''(negyedik kör)
 Katarina Srebotnik ''(negyedik kör)
 Dominika Cibulková ''(harmadik kör)
 Anabel Medina Garrigues ''(harmadik kör)
 Caroline Wozniacki ''(harmadik kör)
 Szugijama Ai ''(második kör)
 Karin Knapp ''(harmadik kör)

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Alsó ág

Ötödik szakasz

Hatodik szakasz

Hetedik szakasz

Nyolcadik szakasz

Források 
 Eredmények

N1